Моро́г, Мороґ () — муніципалітет у Франції, у регіоні Центр-Долина Луари, департамент Шер. Населення —  осіб (2011).

Муніципалітет розташований на відстані близько 185 км на південь від Парижа, 90 км на південний схід від Орлеана, 24 км на північний схід від Буржа.

Демографія 

Розподіл населення за віком та статтю (2006):

Економіка 

У 2010 році в муніципалітеті числилось 215 оподаткованих домогосподарств, у яких проживали 448,0 особи, медіана доходів виносила  євро на одного особоспоживача

Посилання 

 Офіційний сайт Морог 
 Морог на сайті французького Національного інституту географії
 [ Розташування муніципалітету Морог на мапі Франції та сусідні муніципалітети]

Див. також 
 Список муніципалітетів департаменту Шер
 133404 Морог — астероїд, названий на честь поселення.

Примітки 

Муніципалітети департаменту Шер